Cartago, città della contea di Inyo, California
Cartago, comune della Colombia nel Dipartimento di Valle del Cauca
Cartago, città della Costa Rica capoluogo della provincia omonima
Provincia di Cartago, provincia della Costa Rica
Cantone di Cartago, cantone della Costa Rica nella provincia omonima
Diocesi di Cartago, diocesi della Chiesa cattolica in Colombia
Diocesi di Cartago, diocesi della Chiesa cattolica in Costa Rica
San Pedro de Cartago, comune della Colombia nel Dipartimento di Nariño